Velika nagrada ZDA 1968 je bila enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1968. Odvijala se je 6. oktobra 1968.

Dirka 

|-
! 1
| 15
|  Jackie Stewart
| Matra-Ford
| 108
| 1:59:20,29
| 2
| 9
|-
! 2
| 10
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 108
| + 24,68 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 5
|  John Surtees
| Honda
| 107
| +1 krog
| 9
| 4
|-
! 4
| 14
|  Dan Gurney
| McLaren-Ford
| 107
| +1 krog
| 7
| 3
|-
! 5
| 16
|  Jo Siffert
| Lotus-Ford
| 105
| +3 krogi
| 12
| 2
|-
! 6
| 2
|  Bruce McLaren
| McLaren-Ford
| 103
| +5 krogov
| 10
| 1
|-
! Ods
| 22
|  Piers Courage
| BRM
| 93
| Brez goriva
| 14
|  
|-
! Ods
| 1
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 92
| Trčenje
| 5
|  
|-
! NC
| 19
|  Lucien Bianchi
| Cooper-BRM
| 88
| +20 krogov
| 20
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jack Brabham
| Brabham-Repco
| 77
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 4
|  Jochen Rindt
| Brabham-Repco
| 73
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 18
|  Vic Elford
| Cooper-BRM
| 71
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 8
|  Pedro Rodriguez
| BRM
| 66
| Vzmetenje
| 11
|  
|-
! NC
| 17
|  Jo Bonnier
| McLaren-BRM
| 62
| Odstop
| 18
|  
|-
! Ods
| 6
|  Chris Amon
| Ferrari
| 59
| Vodna črpalka
| 4
|  
|-
! Ods
| 21
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra
| 44
| Prenos
| 13
|  
|-
! Ods
| 9
|  Bobby Unser
| BRM
| 35
| Motor
| 19
|  
|-
! Ods
| 12
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 32
| Sklopka
| 1
|  
|-
! Ods
| 7
|  Derek Bell
| Ferrari
| 14
| Motor
| 15
|  
|-
! DNS
| 11
|  Jackie Oliver
| Lotus-Ford
| 0
|  
|  
|}

Formula 1 sezona 1968
1968